Siergiej Szachraj (polityk) (ur. 1956) – rosyjski polityk
 Siergiej Szachraj (łyżwiarz figurowy) (ur. 1958) – radziecki łyżwiarz figurowy